Дейн Алекс Бёрд-Смит (; род. 15 июля 1992, Киппа-Ринг, Квинсленд, Австралия) — австралийский легкоатлет, специализирующийся в спортивной ходьбе. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года на дистанции 20 км. Чемпион Игр Содружества 2018 года. Чемпион Универсиады (2015). Пятикратный чемпион Австралии.

Биография 
Отец Дейна, Дэвид Смит, также был легкоатлетом, участвовал в Олимпийских играх 1980 и 1984 годов в спортивной ходьбе. В Москве он был дисквалифицирован на дистанции 20 км и сошёл на 50 км. Спустя 4 года финишировал 10-м в заходе на 20 км. Поэтому первые шаги в спорте его сын сделал довольно рано.

В юношеские годы Бёрд-Смит специализировался в беге на 400 метров (личный рекорд 48,99 в 17 лет) и даже становился чемпионом Австралии среди юниоров в эстафете 4×400 метров. Выступать в ходьбе начал, чтобы помочь своей школе на региональных соревнованиях (других желающих не нашлось). Под руководством своего отца он очень быстро прогрессировал, и уже в 2009 году занял 8-е место на юношеском чемпионате мира в ходьбе на 10 000 метров. Спустя год на чемпионате мира среди юниоров Дейн был ещё ближе к пьедесталу, заняв 5-е место.

В 2012 году дебютировал за взрослую сборную Австралии на Кубке мира по ходьбе, где финишировал 41-м на дистанции 20 км и стал бронзовым призёром в командном первенстве.

На чемпионате мира 2013 года выступил значительно лучше, заняв 11-е место. Спустя 2 года финишировал уже 8-м на мировом первенстве.

Первую крупную победу одержал в 2015 году на Универсиаде, где выиграл заход на 20 км, опередив на 3 секунды канадца Бенджамина Торна.

Занял 4-е место на командном чемпионате мира по ходьбе в 2016 году, уступив 2 секунды бронзовому призёру испанцу Альваро Мартину. Время Дейна, 1:19.38, стало его новым личным рекордом и первым результатом в карьере быстрее 1 часа 20 минут.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он снова улучшил своё достижение. Дистанцию 20 км Бёрд-Смит преодолел за 1:19.37, что позволило ему завоевать бронзовую медаль Игр. Впереди оказались лишь два китайца, Ван Чжэнь и Цай Цзэлинь.

Установил личный рекорд в ходьбе на 20 км (1:19.28) на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, но в этот раз занял только шестое место.

В апреле 2018 года выиграл Игры Содружества, которые проходили у него на родине в австралийском Голд-Косте. В жаркую погоду он на 4 секунды опередил англичанина Тома Босуорта и установил новый рекорд соревнований — 1:19.34.

Закончил Квинслендский университет в Брисбене, где получил образование в области физического воспитания.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Дейна Бёрд-Смита  на сайте all-athletics.com
 Профиль Дейна Бёрд-Смита  на сайте Олимпийских игр 2016 года

Спортивные ходоки Австралии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике